Von Thronstahl — музыкальный коллектив из Германии, играющий в таких стилях, как мартиал индастриал, пост-индастриал, неофолк, неоклассика, экспериментальная музыка и индастриал-рок. Группа была образована в 1995 году. Основателем и лидером Von Thronstahl является Йозеф М. Клумб (бывший участник Forthcoming Fire).

Дискография

Студийные альбомы

Компиляции 
Von Thronstahl внёс вклад в трибьют-альбомы посвящённые Лени Рифеншталь, Юлиусу Эволе, Йозефу Тораку, Корнелиу Зеля Кодряну, Герману Гендриху и Арно Брекеру.

Полемика 
Группа иногда обвиняется в пропаганде неофашизма и национал-социализма из-за соединения в своём творчестве элементов фашизма и высокой моды.

Сотрудничество 
При создании своей музыки и записи альбомов постоянно сотрудничают с другими коллективами, такими как Werkraum, Rose Rovine e Amanti, The Days of the Trumpet Call и другими. В записи альбома Germanium Metallicum и центрального трека, одноименного Germanium Metallicum принимал участие Дмитрий Баблевский, солист группы Parzival.

Ссылки 
 Официальный сайт

Индастриал-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году